Vilém Ludvík Württemberský (7. ledna 1647, Stuttgart – 23. června 1677, Hirsau) byl v letech 1674 až 1677 vládcem württemberského vévodství.

Život 
Vilém Ludvík se narodil ve Stuttgartu jako deváté dítě vévody Eberharda III. Württemberského a jeho manželky Anny Kateřiny ze Salm-Kyrburgu.

Zemřel náhle 23. června 1677 ve věku třiceti let na infarkt během zastavení na zámku Hirsau. Jeho vdova Magdaléna Sibyla posléze vládla v až do roku 1693 jako regentka vévodství za jejich nezletilého syna.

Manželství a potomci 
Vilém Ludvík se oženil 6. listopadu 1673 v Darmstadtu jako šestadvacetiletý s o pět let mladší Magdalénou Sibylou Hesensko-Darmstadtskou. Manželé spolu měli čtyři děti, nejmladší dcera se narodila jako pohrobek po otcově smrtiː

 Eleonora Dorotea Württemberská (14. srpna 1674 – 26. května 1683)
 Eberhardina Luisa Württemberská (11. října 1675 – 26. března 1707)
 Eberhard Ludvík Württemberský (18. září 1676 – 31. října 1733), vládce württemberského vévodství od roku 1692 až do své smrti,
 ⚭ 1697 Johanna Alžběta Bádensko-Durlašská (3. října 1680 – 2. července 1757)
 ⚭ 1707 Wilhelmine von Grävenitz (4. února 1684 – 21. října 1744), bigamický sňatek
 Magdalena Vilemína Württemberská (7. listopadu 1677 – 30. října 1742), ⚭ 1697 Karel Vilém Bádensko-Durlašský (28. ledna 1679 – 12. května 1738), bádensko-durlašský markrabě

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 7. ledna
Narození v roce 1647
Narození ve Stuttgartu
Úmrtí 23. června
Úmrtí v roce 1677
Württemberští vévodové
Pohřbení v kostele sv. Kříže ve Stuttgartu
Muži